El FC Lyn Oslo, es un equipo de fútbol de la ciudad de Oslo, en Noruega.
 Lyn, una proteína y el gen que la codifica.